

Населені пункти та їхні частини
 Пшибишев — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Пшибишев — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Пшибишев — частина села Борек у гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки